Le Ultimate Cup Series 2019 est la première saison de la série. Elle a débuté le  à Estoril et se terminera le  au Paul-Ricard.

Prototype Challenge

Engagés

Classements 

Pour les voitures ayant participé à l'intégralité du championnat, le plus mauvais résultat sera décompté du résultat final.

Attribution des points

GT Challenge

Engagés

CN Challenge

Formule Challenge

Mitjet Challenge

Notes et références 

Championnat d'endurance automobile